Baščeluci je lahko:
 Baščeluci, Bosna in Hercegovina
 Baščeluci, Srbija